Das Peters NSW Open Tournament of Champions 1993 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 11. bis 17. Januar 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Sydney